Альфа Этники 1968/1969 () — 33-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1968/1969
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1968 году
Спорт в Греции в 1969 году